Snydevindue har flere betydninger:
Snydevindue – er påmalede vinduer på bygninger og skibe
Snydevindue – er et konsolvindue i computerspil med fremadrettede koder og oplysninger